Gustaf Örn kan avse:

Gustaf Örn (1816–1905), militär.
Gustaf Örn (1885–1968), militär och tecknare.